Zelglibach – nach dem Wort Zelge für eine landwirtschaftlich genutzte Fläche einer Siedlung – ist ein Gewässername in den Schweizer Kantonen Aargau und Zürich:

 Zelglibach (Dorfbach), rechter Zufluss des Dorfbachs (zum Itelbach; zum Wildbach, zur Töss) bei Lufingen, Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Zelglibach (Chämptnerbach), rechter Zufluss des Chämptnerbachs (zum Pfäffikersee) bei Bäretswil, Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Zelglibach (Heitersbergbach), linker Zufluss des Heitersbergbachs (zum Dorfbach) bei Spreitenbach, Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Zelglibach (Mönchaltorfer Aa), rechter Zufluss der Mönchaltorfer Aa bei Tägernau (Gossau), Bezirk Hinwil, Kanton Zürich
 Zelglibach (Obersiggingerbach), linker Zufluss des Obersiggingerbachs (zur Limmat) in Untersiggenthal, Bezirk Baden, Kanton Aargau
 Zelglibach (Staffeleggbach), rechter Zufluss des Staffeleggbachs (zur Sissle) in Densbüren, Bezirk Aarau, Kanton Aargau
 Zelglibach (Steinenbach), rechter Zufluss des Steinenbachs (zur Töss) bei Geer (Turbenthal), Bezirk Winterthur, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Zelgbach
 Zelglibächli
 Zelgligraben